Farid (también escrito Fahrid o Fareed o Faryd) es un nombre de origen árabe (en árabe فقط) que significa "único”. 

El término Farid, también puede referirse a:
 Farid Alakbarli (nacido en 1964), historiador azerí.
 Farid al-Atrash (1915-1974), músico sirio de origen druso.
 Fahrid Murray Abraham (nacido en 1939), actor estadounidense.
 Farid Khan (1486-1545), emperador indio.
 Faryd Mondragón (nacido en 1971), es un exfutbolista colombiano.
 Farid Jalil músico de resistencia chaco (nacido en 1980)

Nombres árabes
 Farid Chaime Argentino de la ciudad de Bahia Blanca (nacido en 1999) Experto en computación. Único en su ciudad.